Ел Паранал има више значења:

 Ел Паранал, Ароча (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Паранал (Сикотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику